De Grote Raad van Genève (Frans: Grand Conseil de la République et canton de Genève) is het kantonnaal parlement van Genève. De Grote Raad heeft wetgevende bevoegdheden en bestaat uit 100 leden die sinds de nieuwe grondwet van 2012 voor de periode van vijf jaar via algemeen enkelvoudig kiesrecht worden gekozen. Voordien duurde een legistatuur vier jaar. De laatste verkiezingen vonden plaats op 14 mei 2019.

De Staatsraad van Genève is de regering van het kanton.

Samenstelling Grote Raad

Externe links 
  République et canton de Genève. Grand Conseil
  Site officiel de l'Etat de Genève. Elections du Grand Conseil 2001.
  Site officiel de l'Etat de Genève. Elections du Grand Conseil, 9 oktober 2005.

Genève
Genève